

Саут-Шор — місто, штат Кентуккі
 Саут-Шор — місто, штат Південна Дакота